Héroes de Chapultepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Héroes de Chapultepec, Durango, Cuencamé, 
 Héroes de Chapultepec, Michoacán de Ocampo, José Sixto Verduzco, 
 Héroes de Chapultepec, Veracruz, Tuxpan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar